Lars Olsson ist der Name folgender Personen:

* Lars Olsson (Skilangläufer) (* 1932), schwedischer Skilangläufer
 Lars Olsson (Comiczeichner) (* 1938), schwedischer Comiczeichner 
 Lars Olsson (Skirennläufer) (* 1944), schwedischer Skirennläufer
 Lars Olsson (Bandyspieler) (Knatten; * 1947), schwedischer Bandyspieler
 Lars-Christer Olsson (* 1950), schwedischer Fußballfunktionär